Osoby o tym nazwisku:
 Alizé Cornet – francuska tenisistka
 Cayetano Cornet – hiszpański lekkoatleta
 Henri Cornet – francuski kolarz
 Louis Cornet – francuski kierowca wyścigowy
 Lynda Cornet – holenderska wioślarka, olimpijka
 Maxwel Cornet – francuski piłkarz